William Cockerill (1759 - 1832), technicus en industrieel
 William Cockerill (junior) (1784 - 1847), technicus en industrieel, zoon van William Cockerill
 James Cockerill (1787 - 1837), technicus en industrieel, zoon van William Cockerill
 John Cockerill (1790 - 1840), technicus en industrieel, zoon van William Cockerill
 Joseph R. Cockerill (1818 - 1875), US-Amerikaans politicus
 John Cockerill (bedrijf), de in 1842 opgerichte Société Anonyme John Cockerill, voortzetting van John Cockerill's bedrijf (tot 1955), opvolgers (na fusies):
 1955-1966: Cockerill-Ougrée
 1966-1970: Cockerill-Ougrée-Providence
 1970-1980: Cockerill
 1980-1999: Cockerill-Sambre, later onderdeel van Usinor, nu van ArcelorMittal
 sinds 2002 afgesplitst als afzonderlijk bedrijf: Cockerill Maintenance & Ingénierie (aanvankelijk Cockerill Mechanical Industries)
 Cité Cockerill, tuinwijk in As
 Cockerill Yards, een scheepswerf in Antwerpen, in 1824 opgericht door John Cockerill